Herrarnas mistral i segling vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 15–25 augusti 2004 i Aten.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 2004